Rutledge peut désigner :

Patronyme

 Benjamin Rutledge (né en 1980), rameur d'aviron canadien ;
 Edward Rutledge (1749-1800), homme politique américain ;
 John Rutledge (1739-1800), homme politique américain ;
 Leicester Rutledge (né en 1952), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Nancy Rutledge (1901-1976), auteur américain de roman policier ;
 Robert R. Rutledge (1948-2001), monteur son américain.

Toponyme
Rutledge est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
Rutledge (Alabama)
Rutledge (Floride)
Rutledge (Géorgie)
Rutledge (Iowa)
Rutledge (Minnesota)
Rutledge (Missouri)
Rutledge (Pennsylvanie)
Rutledge (Tennessee)

Bâtiment 
Le John Rutledge House Inn, hôtel américain situé à Charleston, en Caroline du Sud.

Homonymie de localités aux États-Unis